Поетичний слем — змагання поетів у артистичному читанні.

 Слем — дії публіки на музичних концертах.